Море́но () — прізвище іспанського походження, також розповсюджене в країнах Латинської Америки. Відомі носії:

 Абель Гомес Морено (1982) — іспанський футболіст і футбольний тренер.
 Альфредо Морено (1980) — аргентинський футболіст, нападник.
 Ансельмо Морено (1985) — панамський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBA.
 Беатріс Морено (1952) — мексиканська акторка.
 Дайро Морено (1985) — колумбійський футболіст.
 Ектор Морено (1988) — мексиканський футболіст, захисник.
 Зерка Морено (1917—2016) — американський психотерапевт і співзасновниця психодрами.
 Їпсі Морено (1980) — кубинська легкоатлетка, олімпійська медалістка.
 Марлос Морено (1996) — колумбійський футболіст.
 Марсело Морено (1987) — болівійський футболіст.
 Родріго Морено Мачадо (1991) — іспанський футболіст
 Сержі Морено (1987) — андоррський футболіст.
 Хосе Луїс Морено Барросо (1991) — іспанський футболіст, нападник.
 Франсіско Морено (1852—1919) — аргентинський дослідник нових земель.
 Якоб Морено (1889—1974) — австро-американський лікар, психолог та соціолог

 Морено (департамент) — департамент у провінції Сантьяго-дель-Естеро в Аргентині
 Морено (місто) — місто у провінції Буенос-Айрес в Аргентині
 Морено (округ) — округ у провінції Буенос-Айрес в центральній Аргентині
 Періто-Морено (льодовик)

Іспанські прізвища